Сан-Андрес-дель-Рей ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 14,71 км². Население — 42 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Гвадалахары